Macula (lateinisch „Fleck“) steht für:

 Macula (Dermatologie), eine Hautveränderung
 ein Fleck auf einem Schmetterlingsflügel, siehe Makel (Lepidopterologie)
 Macula (Geologie), ein dunkles Gebiet auf einem Himmelskörper
 ein Haarzellpolster im Gleichgewichtsorgan von Tieren, siehe Gleichgewichtsorgan #Der Vestibularapparat der Wirbeltiere
 Macula densa (dichter Fleck), ein Funktionsteil der Niere
 Macula lutea (gelber Fleck), ein Bestandteil des Auges, siehe Gelber Fleck (Auge)

Siehe auch:
 Makula